Ромбли:
 Ромбли () — коммуна во Франции, в департаменте Па-де-Кале.
 Ромбли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1979) — датский бейсболист.
 Ромбли, Эдсилия (род. 1978) — нидерландская певица арубанского происхождения.